Juan Carlos Indart (n. 29 de octubre de 1943) es un sociólogo, semiólogo y psicoanalista argentino.

Licenciado en Sociología, durante la década de 1960 participó de diversas actividades de investigación y docencia en el Instituto Di Tella, donde junto a intelectuales como Oscar Masotta y Eliseo Verón, introdujeron la semiótica, el estructuralismo de Lévi-Strauss y el psicoanálisis lacaniano en la Argentina.

En 1974 fundó junto a Oscar Traversa, Oscar Steimberg y Eliseo Verón la revista LENGUAjes, revista de lingüística y semiología, pionera de la disciplina en América Latina.

Fue profesor de "Metodología de la Ciencia y la Investigación Social" y de "Semiótica arquitectónica", en la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Comunicación Masiva, Arte y Tecnología de la Municipalidad de Buenos Aires.

Fue, además, presidente de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Fundación del Campo Freudiano en Argentina.

Obra 
 
 
  (En coautoría)
 
  (En coautoría)
 
  (En coautoría)
  (Obra colectiva)
  (Reimpreso en 2017)
  (En coautoría)
  (Obra colectiva)
  (En coautoría)
  (En coautoría)

Enlaces externos 
Entrevista a Juan Carlos Indart (2002)
Artículo en Página/12 (2008)

Sociólogos de Argentina
Psicoanalistas de Argentina
Ensayistas de Argentina
Profesores de la Universidad de Buenos Aires
Semiólogos de Argentina